Superligaen 2020-21 (3F Superliga af sponsorårsager) er den 31. sæson af den danske Superliga siden oprettelsen. Den styres af Divisionsforeningen.

Denne sæson er den første, der bruger videodommer (video assistant referee: VAR) systemet.

Mester 
Mesterskabet 20-21 blev vundet af Brøndby IF den 24/05 2021 klokken 18.45 som vandt deres første mesterskab i 16 år

Hold 
Tolv hold konkurrerer i ligaen. Top-ti holdene fra forrige sæsson, vinderen af nedryknings play-offs og vinderen af 1. division 2019-20. Lyngby BK beholdt sin plads i Superligaen ved at vinde nedryknings playoffs og Vejle BK bliver en del af ligaen, efter at de vandt 1. divisions titlen.

Deltagere

Stilling

Mesterskabsspil

Kvalifikationsspil

UEFA Europa Conference League Playoff 
Det vindende hold fra nedrykningsspillet vil gå videre til en UEFA Europa Conference League Playoff-kamp, hvor de skal møde nummer 4 fra mesterskabsslutspillet. 

E.f.s. og straffespark. Ordinær kamp endte 1-1.

Referencer 

Fodboldsæson 2020-21
2020-21